Internationella öspelen 2001 hölls på Isle of Man, från den 9 till 13 juli 2001.

Medaljutdelning

Idrottsgrenar

Källor
Internationella öspelen 2001

2001 på Isle of Man
2001
Sportåret 2001